Eduard Albert Bielz (1827–1898), un malacologiste et botaniste austro-hongrois, fils de Michael Bielz
 Michael Bielz (1787–1866, M), un malacologiste austro-hongrois, père de Eduard Albert Bielz